Рогинский — еврейская и польская фамилия.

Известные носители:
 Рогинский, Арсений Борисович (1946—2017) — советский и российский историк, правозащитник, общественный деятель.
 Рогинский, Борис Арсеньевич (род. 1972) — российский философ и литератор.
 Рогинский, Владимир Юрьевич (1911—1992) — советский учёный в области разработки радиоэлектронной аппаратуры, историк науки.
 Рогинский, Гирша Залманович (1903—1957) — советский зоопсихолог, брат С. З. Рогинского.
 Рогинский, Григорий Константинович (1895—1959) — советский юрист, 2-й помощник Прокурора СССР.
 Рогинский, Михаил Александрович (1931—2004) — советский и французский художник.
 Рогинский, Роман (1840—1915) — польский революционер, участник восстания 1863 года.
 Рогинский, Семён Львович (род. 1930) — советский и российский учёный в области композиционных материалов.
 Рогинский, Сергей Васильевич (1901—1960) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Рогинский, Симон Залманович (1900—1970) — физикохимик, член-корреспондент АН СССР.
 Рогинский, Яков Яковлевич (1895—1986) — советский антрополог.